Восто́чная прови́нция — название административно-территориальных единиц ряда государств:
 Восточная провинция — провинция Гвинеи-Бисау.
 Восточная провинция — провинция Замбии.
 Восточная провинция — провинция Камеруна.
 Восточная провинция — провинция Кении.
 Восточная провинция — провинция Демократической Республики Конго (до 2009 года).
 Восточная провинция — провинция Руанды.
 Восточная провинция — провинция Саудовской Аравии.
 Восточная провинция — провинция Сьерра-Леоне.
 Восточная провинция — провинция Шри-Ланки.
 Восточная провинция — бывшее название Уругвая.